Lys pode referir-se a:
 Lys (Nièvre)
 Lys (Pirenéus Atlânticos), comuna francesa do departamento dos Pirenéus Atlânticos;
 Rio Lys

Desambiguações de topônimos